La saison 2005 de Pervy Divizion est la quatorzième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Luch-Energia Vladivostok remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Spartak Naltchik.

À l'autre bout du classement, le Sokol Saratov termine dernier du classement avec vingt-cinq points en quarante-deux matchs, ayant notamment subi une pénalité de six points en fin de saison en raison de transferts impayés. Les autres relégables sont le Petrotrest Saint-Pétersbourg, le Metallourg Lipetsk, l'Amour Blagovechtchensk et le Metallourg-Kouzbass Novokouznetsk. À l'issue de la saison, le Lokomotiv Tchita se voit retirer sa licence professionnelle et est exclu de la compétition.

Le meilleur buteur de la compétition est Ievgueni Alkhimov du Lokomotiv Tchita avec vingt-quatre buts inscrits. Il est suivi par Dmitri Smirnov du Luch-Energia Vladivostok qui en comptabilise dix-neuf.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, treize d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent un relégué de première division, le Kouban Krasnodar, ainsi que huit promus de troisième division, que sont l'Amour Blagovechtchensk, l'Avangard Koursk, le Fakel Voronej, l'Oural Iekaterinbourg, le Petrotrest Saint-Pétersbourg, le Spartak Tcheliabinsk, le Tchkalovets Novossibirsk et le Volgar-Gazprom Astrakhan, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 1992, suivi du Spartak Naltchik présent depuis 1996, et du FK Khimki en lice depuis 2001.

La pré-saison est marquée par les retraits de l'Arsenal Toula et du Tchernomorets Novorossiisk, respectivement treizième et dix-septième la saison passée, ainsi que du Rotor Volgograd, relégué de première division, qui se voient tous retirer leurs licences professionnelles et sont exclus de la deuxième division. Ils sont remplacés par l'Avangard Koursk, l'Amour Blagovechtchensk et le Spartak Tcheliabinsk, deuxièmes de leurs groupes respectifs de troisième division. Dans le même temps, le Dinamo Stavropol et le Torpedo Vladimir, vainqueurs de groupes, ne sont pas autorisés à accéder à la deuxième division, ils sont donc remplacés par leurs dauphins respectifs le Volgar-Gazprom Astrakhan et le Petrotrest Saint-Pétersbourg.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2005 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2005 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2005 sur WildStat.ru.

2005
Russie
Football en Russie en 2005